Tjurken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjurken, Blekinge, sjö i Ronneby kommun och Tingsryds kommun,  (1,31 km²)
Tjurken (Näsby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,75 km²)
Tjurken (Ryssby socken, Småland), sjö i Alvesta kommun och Ljungby kommun,  (6,05 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn